Сборная Монако по шахматам представляет Монако на международных шахматных турнирах. Контроль и организацию осуществляет шахматная федерация Монако. Наивысший рейтинг сборной — 2275 (2008).

Международные турниры

Статистика

Состав сборной

Состав сборной 2012

Гвардейцы 
Чаще других за сборную выступали: 
 На шахматных олимпиадах: Angles d'Auriac, Bernard и Gentilleau, Jean-Philippe (оба по 8 раз)
 На командных чемпионатах Европы: Игорь Ефимов, Iclicki, Willy  и Van Hoolandt, Patrick (все по 2 раза)

Трансферы

Достижения

Индивидуальный зачёт 
Наиболее успешные игроки сборной на шахматных олимпиадах:
 Gentilleau, Jean-Philippe  2-я доска (2002)
 Girault, Eric  1-я доска (1982)

Примечания

Ссылки 

Ш
М
Шахматы в Монако